June (engl. Juni) bezeichnet:

 June (Vorname), einen im englischen Sprachraum gebräuchlichen Vornamen
 June (Sänger), einen koreanischen R&B-Sänger
 Lady June (1931–1999), englische Malerin, Dichterin und Musikerin
 JUNe, das Jabber University Network

June steht für:
 June (Fernsehsender), einen französischen Fernsehsender
 June Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 June-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount June, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

June ist der Name folgender Orte:

 June (Missouri), ein Ort in Newton County im US-Bundesstaat Missouri
 June (Alberta), ein gemeindefreies Gebiet in der kanadischen Provinz Alberta

June ist der Familienname folgender Personen:

 Ava June (1931–2013), britische Opernsängerin
 Carl H. June (* 1953), amerikanischer Immunologe
 Harold June (1895–1962), amerikanischer Pilot und Polarforscher
 Jacky June (1924–2012), belgischer Jazz-Musiker
 Ray June (1895–1958), amerikanischer Kameramann
 Valerie June (* 1982), afroamerikanische Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin

Siehe auch:
 June Lake